Брюс Спенс (, род. 17 сентября 1945, Окленд, Новая Зеландия) — новозеландский актёр. Снимается в основном в австралийских фильмах и сериалах. Наиболее известен ролью пилота автожира в фильмах «Безумный Макс 2: Воин дороги» и «Безумный Макс 3: Под куполом грома». Также исполнял роль Зеддикуса Зула Зорандера — одного из главных персонажей в сериале «Легенда об Искателе».

Биография 
Брюс Спенс играл в третьих частях знаменитых трилогий: «Безумный Макс 3», «Звёздные войны: Месть Ситхов», «Матрица: Революция» и «Властелин колец: Возвращение короля» (режиссёрская версия).

В кино-версии фильма «Властелин колец: Возвращение короля» сцена с участием Спенса (роль Голос Саурона) была вырезана, но в режиссёрской версии сцена сохранилась.

За свою карьеру снялся более чем в 110 фильмах и сериалах. Озвучил акулу Чавка в мультфильме «В поисках Немо» и двух персонажей видеоигры «Borderlands: The Pre-Sequel!».

Рост актёра — 201 см. Живёт в Австралии, в Новом Южном Уэльсе, в городке Мак-Мастерс Бич, недалеко от Сиднея.

Фильмография

Телесериалы

Награды и номинации 
 1972 — премия «Australian Film Institute» в категории «Лучший актёр» («Stork»).
 1983 — номинация на премию «Сатурн» в категории «Лучший киноактёр второго плана» («Безумный Макс 2: Воин дороги»).
 2005 — премия «Tropfest» в категории «Лучший актёр» («Australian Summer»).

Примечания

Ссылки